TOP1MT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 601 амінокислот, а молекулярна маса — 69 872.

Кодований геном білок за функціями належить до ізомераз, топоізомераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Ізомерази
Мітохондріальні білки